Sporskifte kan henvise til:

 Sporskifte – opbygning af jernbaneskinner, der gør det muligt for jernbanekøretøjer at tage forskellige ruter i spornettet
 Sporskifte (Flensborg) – bydel i det sydlige Flensborg, kaldet Weiche på tysk
 Sporskifte (film) – dansk kortfilm fra 2016 instrueret af Kim Magnusson og Gordon Kennedy